Hrvatski sveučilišni klub Academia (HSVK Academia) osnovan je krajem 1903. godine u Zagrebu pod imenom Hrvatski akademski športski klub Styx.  Treći je po redu nogometni klub osnovan u Zagrebu, nakon PNIŠK-a i HAŠK-a. Jedan od osnivača bio je Branko Gavella. Utakmice je klub igrao na Srednjoškolskom igralištu Elipsi. Nakon utakmice juniorskih momčadi HAŠK-a i Academie (4:2) 1907. godine klub prestaje djelovati, a juniori pristupaju HAŠK-u.

Izvori 
 Zagrebački nogometni savez: Zlatni jubilej ZNS 1919-1969, str. 81 i 143  
 HNK Borovo, Nogomet u Hrvatskoj:  1903
 H.A.Š.K. 1903-1993 - HRVATSKI AKADEMSKI ŠPORTSKI KLUB, 1993. Zagreb

Nogomet u Zagrebu
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Academia